

Persone
 Christoph Franz von Hutten (1673-1729) – principe-vescovo di Würzburg
 Franz Christoph von Hutten (1706-1770) – cardinale e vescovo cattolico tedesco
 Lars Hutten (1990) –  calciatore olandese, di ruolo centrocampista o attaccante
 Philipp von Hutten (1505-1546) – esploratore e conquistador tedesco
 Tim Hutten (1985) – pallanuotista statunitense
 Ulrich von Hutten (1488-1523) – umanista e cavaliere tedesco

Pagine correlate 
Hütten – pagina di disambiguazione